А́ндреас Гёрлиц (; 31 января 1982, Вайльхайм-ин-Обербайерн, Бавария, ФРГ) — немецкий футболист, игравший на позиции правого защитника.

Карьера

Клубная карьера 
Андреас Гёрлиц начал свою профессиональную карьеру в клубе «Мюнхен 1860», играя на позиции полузащитника. Его дебют состоялся 10 февраля 2002 года в матче против «Нюрнберга», в котором «Мюнхен 1860» уступил со счётом 1:2. В течение первых двух сезонов он сыграл ещё всего четыре матча.

С сезона 2003/04 Гёрлиц стал играть на позиции защитника и вышел на поле в 32 матчах. 27 марта 2004 года в матче против «Айнтрахта» (Франкфурт) он забил свой первый гол, а «Мюнхен 1860» победил 3:0.

Летом 2004 года Гёрлиц подписал контракт с мюнхенской «Баварией». Гёрлиц даже сыграл несколько матчей нового сезона, но 3 ноября в матче Лига чемпионов против «Ювентуса» он получил травму, после чего он почти два года не мог играть.

Летом 2007 года Гёрлица отдали в аренду в «Карлсруэ» на один сезон. В сезоне 2007/08 он пропустил всего три матча, а «Карлсруэ» занял 11-е место. 9 мая 2008 года аренда была продлена ещё на один год, по завершении которой он вернулся в «Баварию». 25 мая 2010 года было объявлено, что клуб не продлил контракт с Гёрлицом.

4 августа 2010 года Гёрлиц подписал двухлетний контракт с клубом Второй Бундеслиги «Ингольштадт 04». 4 мая 2012 года игрок продлил контракт с клубом на один сезон. По окончании сезона 2012/13 Гёрлиц покинул «Ингольштадт», после того как стороны не смогли договориться о новом контракте.

4 марта 2014 года Гёрлиц присоединился к клубу MLS «Сан-Хосе Эртквейкс». В американской лиге дебютировал 19 апреля в матче против «Колорадо Рэпидз». В матче против «Колорадо Рэпидз» 7 мая игрок порвал переднюю крестообразную связку правого колена, в результате чего пропустил оставшуюся часть сезона. По окончании сезона 2014 «Сан-Хосе Эртквейкс» не стал продлевать контракт с Гёрлицем согласно опции.

Карьера в сборной 
Вскоре после подписания контракта с «Баварией» Гёрлиц дебютировал в сборной Германии. Он вышел на замену в товарищеском матче со сборной Бразилии 8 сентября 2004 года, который закончился со счётом 1:1. А через месяц он вышел на поле в товарищеском матче, в котором сборная Германии победила сборную Ирана со счётом 2:0.

Клубная статистика 
По состоянию на 14 августа 2010 года.

Достижения 
 Чемпион Германии: 2004/05, 2005/06, 2009/10
 Обладатель Кубка Германии: 2004/05, 2005/06, 2009/10
 Финалист Лиги чемпионов УЕФА: 2009/10

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Мюнхен 1860 II»
Игроки ФК «Мюнхен 1860»
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Бавария II»
Игроки ФК «Карлсруэ»
Игроки ФК «Ингольштадт 04»
Игроки ФК «Ингольштадт 04 II»
Игроки ФК «Сан-Хосе Эртквейкс»